Spillo è un oggetto appuntito usato per unire provvisoriamente due lembi di materiale sottile.
Spillo conico è un componente fondamentale per la carburazione dei motori.
Spillone, grosso spillo per acconciatura.
Spillone, altro nome dell'Armeria, un genere delle Plumbaginaceae.
Spillo, trovata carnevalesca nel Carnevale Storico Persicetano e nel Carnevale di Decima.

Spillo, soprannome di Alessandro Altobelli ex calciatore italiano.